Pazdziora ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Pazdziora (1886–1940), deutsch-österreichischer römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Jarka Pazdziora-Merk (* 1949), deutsche Politikerin (SPD) und Landtagsabgeordnete